Cyanopterus tricolor (Ivanov), een schildwesp
 Cyanopterus tricolor (Szepligeti), een schildwesp